Brookesia este un gen de cameleoni din familia Chamaeleonidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Alte specii:

Brookesia perarmata
Brookesia peyrierasi
Brookesia stumpffi
Brookesia therezieni
Brookesia thieli
Brookesia tuberculata
Brookesia vadoni
Brookesia valerieae

Referințe

Legături externe 

Brookesia